Olly – abbreviazione anglosassone dei prenomi Oliver (in italiano Oliviero) e Olivia
 Olly (1974) – cantante punk italiano
 Olly (2001) – cantante e rapper italiano
 Olly – azienda farmaceutica statunitense

Pagine correlate 
 Ollie (disambigua)
 Holly